Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2014/15 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2014/15 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 163 der 215 gemeldeten Spieler ein, von denen 27 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Dunajská Streda und die erste Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Doprastav Bratislava 18 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Attila Czebe (ŠK Dunajská Streda) mit 10,5 Punkten aus 11 Partien. Zoltán Varga (ŠK Dunajská Streda) erreichte 9,5 Punkte aus 10 Partien, Marián Jurčík (ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa) 9 Punkte aus 11 Partien. Mit Dominik Csiba (ŠK Dunajská Streda), Jozef Franzen, Štefan Turňa (beide ŠK Slovan Bratislava), Otomar Pejko (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) und Patrik Nemergut (ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Csiba und Franzen je zwei Partien, Turňa, Pejko und Nemergut je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CAN = Kanada, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa

ŠK Dunajská Streda

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Prakovce

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠKŠ Dubnica

TJ INBEST Dunajov

ŠK Strelec Devínska Nová Ves

Liptovská šachová škola

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK Doprastav Bratislava

Anmerkungen 
 Die Ergebnisse des Stichkampfes über den Titel sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2014
Schach 2015